Pimpirigallo puede referirse a:

 El nombre común de la planta Onobrychis argentea.
 El nombre común de la planta Onobrychis viciifolia.